Акуаскя:
 Акуаскя — село в Закавказье
 Акуаскя — платформа Абхазской железной дороги